United States Space Force
 Voetbalbond van de Verenigde Staten